

Vervoer

autobus, motorvoertuig geschikt voor het vervoer van meer dan acht personen
elektrische bus, elektrisch aangedreven motorvoertuig geschikt voor het vervoer van meer dan acht personen
stadsbus, bus voor stadsvervoer
streekbus, bus voor regionaal vervoer
minibus, motorvoertuig geschikt voor ongeveer 8 personen
touringcar, een bus gebruikt voor het vervoer van mensen en bagage over grotere afstanden
Canal Bus, openbaar vervoersdienst door de grachten van Amsterdam
hippiebus, vervoermiddel van hippies in de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw
bestelwagen (ook bestelbus), een klein tot middelgroot voertuig voor licht vrachtvervoer en distributie

Elektronica
 bus (elektronica), verzamelpunt voor soortgelijke elektronische signalen
 busstructuur, topologie waarbij de elementen zijn aangesloten op een gemeenschappelijke 'backbone', zie Netwerktopologie#busstructuur en Controller Area Network

Technisch
 bus (sluiting), een metalen sluiting om twee langwerpige componenten aan elkaar te zetten, bestaande uit een moederbus en een vaderbus.

Geografie
De Bus (Schijndel), een buurtschap in de gemeente Meierijstad
De Bus (Sint-Michielsgestel), een buurt/wijk in de gemeente Sint-Michielsgestel
Bus (Bernheze), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Bernheze
Bus (Meierijstad), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Meierijstad
Fort Du Bus, een fort en bestuurspost in 1828 opgericht op toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea
Bus (Pas-de-Calais), een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
Bus-Saint-Rémy, een gemeente in het Franse departement Eure
Bus-lès-Artois, een gemeente in het Franse departement Somme
Bus-la-Mésière, een gemeente in het Franse departement Somme
Buš, een Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen
 Bussen (berg), een berg in Zwaben
 heerlijkheid Bussen, een voormalige heerlijkheid rond deze berg

Personen
Bert Bus, een Nederlandse striptekenaar en scenarist
Dave Bus, een Nederlandse voetballer

Wapens
bus (vuurwapen), aanduiding voor allerlei verouderde vuurwapens, zie bijvoorbeeld:
 haakbus (een geweer)
 busschieter (kanonnier)
 buskruit

Overige
De Bus (televisieprogramma), een Nederlands programma waar personen zich in een autobus lieten insluiten en met camera's gevolgd werden
brievenbus, een rechthoekige opening in een gesloten kast, een muur of een deur waarin men brieven kan deponeren
busbrood, een in een broodblik gebakken brood
collectebus, afgesloten bus waarin geld wordt ingezameld voor een goed doel
sok (verbindingsstuk), verbindingsstuk om buizen met elkaar te verbinden
voorraaddoos met deksel, vervaardigd van blik en meestal in cilindervorm, voor verf, lak, lijm, olie en dergelijke
bodebus, attribuut van een bode bij Nederlandse overheidsinstellingen, aanvankelijk om poststukken in te doen, later ook als onderscheidingsteken
bus (wielrennen), uitdrukking voor een groep wielrenners die samen zonder extreme inspanning naar de finish fietst
vereniging BUS, een samenwerkingsverband van organisaties voor belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden en mensen met een laag inkomen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant